Bassano är ett efternamn.

 Jacopo Bassano (1510–1592), en italiensk målare
 Leandro Bassano (1557–1622), en italiensk konstnär